Дми́трий Алексе́евич Ара́пов (1897—1984) — советский хирург, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (1953), генерал-лейтенант медицинской службы (27.04.1962). Доктор медицинских наук (1949). Герой Социалистического Труда (1977).

Биография 
Родился 7 (21 ноября) 1897 года в семье служащего в Москве. Окончил 10-ю Московскую гимназию в 1916 году, в том же году поступил на медицинский факультет Московского университета. С этого же года он работал братом милосердия в одном из московских военных госпиталей. Для борьбы с эпидемией тифа в 1919—1920 годах был отправлен в качестве фельдшера в больницу при фабрике Рабенека в посёлке Болшево (Московская губерния).

В 1920 году призван на службу в РККА. Был зачислен в состав 22-го полевого госпиталя 4-й армии, в составе которого участвовал в Гражданской войне в России на Туркестанском фронте. В 1921 году был откомандирован в Петроград для дополнительного обучения.

В 1921—1922 годах Арапов учился на медицинском факультете Петроградского университета. После закрытия факультета в 1922 году переведён в Москву, где до 1925 года учился на медицинском факультете Второго Московского государственного университета. Во время учебы работал фельдшером, а после окончания университета — ординатором хирургического отделения больницы при заводе «Красный Богатырь» и при кафедре оперативной хирургии 2-го МГУ.

С декабря 1929 года Арапов работал в НИИСП имени Н. В. Склифосовского. Там он работал в неотложной помощи. В следующем году стал ординатором хирургического отделения, а вскоре и заведующим операционного корпуса. В 1931—1941 годах совмещал ещё должность хирурга-консультанта в Институте экспериментальной эндокринологии. В 1935 году Арапов под руководством С. С. Юдина работал в качестве ассистента кафедры хирургии Центрального института усовершенствования врачей. Кандидат медицинских наук (1936).

Вновь был направлен на фронт в период советско-финской войны (1939—1940), где выполнял обязанности старшего хирурга полевого подвижного госпиталя первой линии на Кольском полуострове.

Сразу после начала Великой Отечественной войны в июне 1941 года был призван в Красную Армию в воинском звании бригадного врача и назначен флагманским хирургом (руководителем хирургической службы) Северного флота. Работал в главном военно-морском госпитале флота № 74 в Мурманске. Сформировал на Северном флоте эффективную систему оказания медицинской помощи начиная от отдельных кораблей и до главного флотского госпиталя. На основе полученного на фронте опыта написал в 1942 году книгу «Газовая гангрена», срочно отпечатанную и разосланную во все госпитали действующей армии как учебное пособие.

С августа 1945 года служил начальником медицинского отделения и хирургом-консультантом Центрального Московского военно-морского госпиталя. С марта 1946 года — начальник медицинского отделения и хирург-консультант 50-го военно-морского госпиталя. С июля 1950 года — главный хирург ВМФ СССР, с мая 1953 года был заместителем главного хирурга Военно-медицинского управления Министерства обороны СССР, а с мая 1955 года — вновь главным хирургом ВМФ СССР вплоть до выхода в отставку в октябре 1968 года. В последующие годы трудился в НИИСП имени Н. В. Склифосовского до последних дней жизни.

Генерал-майор медицинской службы (27.01.1951), генерал-лейтенант медицинской службы (27.04.1962).

В 1943 году защитил докторскую диссертацию, но степень доктора медицинских наук получил только в 1949 году.

Д. А. Арапов — автор около 200 научных работ, в том числе 7 монографий. Работа «Газовая инфекция» (1940) была удостоена премии имени Н. И. Пирогова (1972).

Руководитель 11 докторских и 26 кандидатских диссертаций. Член правления Всесоюзного общества хирургов, почётный член Московского и других хирургических обществ.. Член-корреспондент АМН СССР (1953).

Умер 14 июня 1984 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.

Память 
 На здании 126-го военно-морского госпиталя в г. Полярном Арапову Д. А. установлена мемориальная доска (2005). 
 126-й военно-морской госпиталь в настоящее время носит имя Д. А. Арапова.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (5 декабря 1977 года)
 два ордена Ленина (17.10.1973, 5.12.1977)
 орден Красного Знамени (5.11.1944)
 орден Отечественной войны I степени (24.7.1943)
 два ордена Трудового Красного Знамени (30.07.1952, 22.02.1968)
 орден Красной Звезды (25.4.1942)
 орден «Знак Почёта» (11.02.1961)
 медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 медаль «За оборону Советского Заполярья» (1945)
 медали СССР
 Сталинская премия второй степени (1949) — за разработку и внедрение в лечебную практику нового вида сыворотки
 заслуженный деятель науки РСФСР (1959).
 премия имени Н. И. Пирогова АМН СССР (1975) — за монографию «Анаэробная газовая инфекция» (1972)
 именное оружие Главнокомандующего ВМФ (1957, 1967)
 Почётная грамота Моссовета (1972)

Основные труды 
 «Газовая инфекция» (1940)
 «Газовая гангрена» (1942, переиздавалась в 1950 и 1972 г.)
 «Ингаляционный наркоз» (1949)
 «Раневая анаэробная инфекция» (1950)
 «Видовонеспецифическая сыворотка» (1950)
 «Лечебная сыворотка Н.Г. Беленького в клинической практике» (1957, совместно с К.С. Симоняном)
 «Трахеостомия как лечебный метод при неотложных состояниях» (1964, совместно с Ю.В. Исаковым)
 «Трахеостомия в клинике» (1969)
 «Анаэробная газовая инфекция» (1972)
 «Трахеостомия в современной клинике» (1974)
 «Кишечная непроходимость»
 «Острый аппендицит»
 «Ранение сердца»
 «Создание искусственного пищевода»

Примечания

Литература 
 Военные врачи — участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Часть 1: А-Л. Краткий биографический справочник. — СПб.: Типография Военно-медицинского музея Министерства обороны РФ, 1995. — 249 с.
 
 
 Д. А. Арапов / «Большая медицинская энциклопедия» 
 Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Член-корреспондент АМН СССР Д. А. Арапов — хирург, педагог, общественный деятель (к 125-летию со дня рождения) // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2014. — № 6. — С.84-86.

Ссылки 
 
 Д. А. Арапов. К 120-летию со дня рождения. На сайте МБУК ЗАТО Александровск 

Выпускники 10-й Московской гимназии
Медики Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Медики Великой Отечественной войны
Северный флот
Выпускники медицинского факультета МГУ
Сотрудники НИИ имени Склифосовского
Генерал-лейтенанты медицинской службы (СССР)
Военные врачи СССР
Хирурги СССР
Члены-корреспонденты АМН СССР
Похороненные на Кунцевском кладбище